Ikona má více významů:
 ikona – typ náboženského obrazu, modly.
 počítačová ikona – součást grafických uživatelských rozhraní, GUI.
 symbol – vzor chápaný i jako zástupce pro celou skupinu, kterou tak reprezentuje, nebo znamení, které se samo vysvětluje.

Externí odkazy